Мике́ль Мери́но Сасо́н (; 22 июня 1996, Памплона, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио. В 2019 году стал чемпионом Европы (U-21) в составе молодёжной сборной.

Клубная карьера 
Мерино — воспитанник клуба «Осасуна». 23 августа 2014 года в матче против «Барселоны Б» он дебютировал в Сегунде. 21 декабря в поединке против «Лас-Пальмас» Микель забил свой первый гол за «Осасуну». В 2015 году Мерино заинтересовалась «Барселона».

В начале 2016 года Мерино подписал пятилетний контракт с дортмундской «Боруссией», соглашение вступило в силу с летом. Сумма трансфера составила 5 млн. евро. 14 октября в матче против берлинской «Герты» Микель дебютировал в немецкой Бундеслиге. В своём дебютном сезоне Микель помог клубу выиграть Кубок Германии.

Летом 2017 года Мерино в поисках игровой практики на правах аренды перешёл в английский «Ньюкасл Юнайтед». 13 августа в матче против «Тоттенхэм Хотспур» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 13 октября 2017 года, Мерино официально стал игроком «Ньюкасл Юнайтед», «сороки» воспользовались правом выкупа по условиям арендного соглашения и подписали пятилетний летний контракт с футболистом. 21 октября в поединке против «Кристал Пэлас» Мерино забил свой первый гол за «Ньюкасл Юнайтед».

Летом 2018 года Мерино вернулся в Испанию, подписав контракт с «Реал Сосьедад». Сумма трансфера составила 12 млн. евро. 18 августа в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге. 21 сентября в поединке против «Уэски» Микель забил свой первый гол за «Реал Сосьедад».

Международная карьера 
В 2015 году Мерино в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеского чемпионата Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Нидерландов, Германии, Франции и дважды России. В поединке против немцев Микель забил гол.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Испании Мерино стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы 2017 в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии и Сербии.

В 2019 году Мерино в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он принял участие в матчах против команд Италии, Бельгии, Польши, Франции и Германии.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Мерино принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Египта, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Японии и Бразилии. В поединке против аргентинцев Микель забил гол.

Достижения 

Командные

 «Боруссия»
 Обладатель Кубка Германии: 2016/17

 «Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Международные

 Испания (до 19)
 Победитель Чемпионата Европы: 2015

 Испания (до 21)
 Победитель Чемпионата Европы: 2019

 Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания

Ссылки 
 La Preferente profile
 Futbolme profile

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»